Die 213. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  213. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  213. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  213. Sicherungs-Division (Wehrmacht)
  213ª Divisione costiera (Königreich Italien)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern